Банда́р ибн Абду́л-Ази́з ибн Абдуррахма́н А́ль Сау́д (; 1923, Эр-Рияд — 28 июля 2019, Джидда, КСА) — десятый сын короля Абдул-Азиза. Не занимал никакой официальной должности в государстве с момента его основания.

Биография 
Родился 1923 году в Эр-Рияде в семье основателя и короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза и его жены Баззы II (ум. 1940), которая была марокканского или сирийского происхождения. У него был единокровный младший брат — принц Фавваз (1934—2008).

В 1982 году был исключён из линии престолонаследования взамен на денежную компенсацию. Единственной государственной должностью, которую занимал Бандар, была должность генерального директора министерства внутренних дел.

Умер 28 июля 2019 года в возрасте 96 лет, похоронен в Мекке. На момент смерти был самым старшим среди живущих на тот момент сыновей Абдул-Азиза и является самым долгоживущим сыном по возрасту на данный момент.

Семья 
У него было 23 ребёнка.
 принц Фейсал (род. 1945) — губернатор провинции Эль-Касима (1992—2015) и Эр-Рияда (2015—наст.время).
 принц Халид (род. 1951) — губернатор Эр-Рияда (2013—2014), заместитель министра обороны Саудовской Аравии (2014) и Генеральный директор Службы общей разведки (2014—2015).
 принц Турки — командующий ВВС (2018—наст.время)
 принц Абдул-Азиз (род. 1961) — заместитель главы внешней разведки (2004—2012).
 принц Мухаммед (род. 1965) - бизнесмен.
 принц Мансур — командир авиабазы имени принца Абдаллы в Джидде.
 принц Абдалла (род. 1986) — заместитель губернатора Мекки (2017—2018), глава Национальной гвардии (2018—наст.время).

Примечания 

Сыновья Абдул-Азиза ибн Сауда
Предприниматели Саудовской Аравии
Предприниматели по алфавиту
Предприниматели XX века
Предприниматели XXI века